

Persone 
 Christina Schütze – hockeista su prato tedesca
 Erich Schütze – aviatore tedesco
 Eva Watson-Schütze – fotografa e pittrice statunitense
 Harald Schütze – calciatore tedesco
 Jürgen Schütze – ciclista tedesco
 Lisa Schütze – hockeista su prato tedesca
 Paul Schütze – compositore australiano
 Sebastian Schütze – storico dell'arte tedesco
 Stephan Schütze – scrittore tedesco
 Theodor Schütze – storico di origini tedesche e sorbe
 Theodor Reinhold Schütze – giurista di origini tedesche e austriache
 Viktor Schütze – comandante tedesco

Altro 
 SS-Schütze – grado delle SS

Pagine correlate 
 Schutz